Walewein en het schaakspel, een ridderroman, geschreven in het midden van de 13de eeuw
Walewein (personage), een van de ridders van de Ronde Tafel